DTTL steht als Abkürzung für:

 Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ein international tätiges Unternehmen der Prüfungs- und Beratungsbranche, siehe Deloitte
 Deutsche Tischtennis Liga, siehe Tischtennis-Bundesliga

Abkürzung